AUL steht für:
 Aufbaulehrgang, Schulform in Österreich
 Australien (UNDP-Code)
 Americans United for Life, US-amerikanische Organisation der Lebensrechtsbewegung
 Arctic Umiaq Line
 Aur Airport (IATA-Code), Landebahn auf Aur, Atoll in der Ratak-Kette der Marshallinseln
 SmartAvia (vormals Aeroflot-Nord; ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

Aul steht für:
 Aul, ein Bergdorf bei Turkvölkern
 Aul (Kasachstan) (Аул) ist der kasachische Grenzbahnhof der Turkestan-Sibirischen Eisenbahn bei deren Übertritt nach Russland
 Aul (Zwingenberg), Befestigungsturm der Stadt Zwingenberg, Hessen

Aul ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Aul (1926–2013), deutscher Holocaust-Überlebender
 Hans Aul, Jurist, Präsident Oberlandesgericht Bamberg
 Karl-Heinz Aul (* 1956), deutscher Fußballtrainer

aul steht für:
 Aulua (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Malakula, einer Insel der Neuen Hebriden, Inselstaat Vanuatu

Siehe auch:
 Auel (Begriffsklärung)
 Aull (Begriffsklärung)

Abkürzung